Тополино — село в Андижанской области Узбекистана.
 Fiat Topolino — модель автомобиля компании Fiat.